Das Malaysia Masters 2017 im Badminton fand vom 17. bis zum 22. Januar 2017 im Sibu Indoor Stadium in Sibu statt.

Herreneinzel

Setzliste 
  Ng Ka Long (Champion)
  Tanongsak Saensomboonsuk (zurückgezogen)
  Hu Yun (2. Runde)
  Wong Wing Ki (zurückgezogen)
  Lee Hyun-il (Finale)
  Ajay Jayaram (Viertelfinale)
  Tommy Sugiarto (Halbfinale)
  Jonatan Christie (Viertelfinale)
  Iskandar Zulkarnain Zainuddin (zurückgezogen)
  Wei Nan (1. Runde)
  Sony Dwi Kuncoro (1. Runde)
  Wang Tzu-wei (2. Runde)
  Zulfadli Zulkiffli (2. Runde)
  Brice Leverdez (2. Runde)
  Sai Praneeth Bhamidipati (zurückgezogen)
  Ihsan Maulana Mustofa (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Saina Nehwal (Champion)
  Cheung Ngan Yi (Halbfinale)
  Beatriz Corrales (2. Runde)
  Hsu Ya-ching (2. Runde)
  Yip Pui Yin (Halbfinale)
  Goh Jin Wei (2. Runde)
  Chiang Mei-hui (2. Runde)
  Fitriani (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Goh V Shem / Tan Wee Kiong (zurückgezogen)
  Lee Jhe-huei / Lee Yang (1. Runde)
  Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (2. Runde)
  Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (2. Runde)
  Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (zurückgezogen)
  Chooi Kah Ming / Low Juan Shen (1. Runde)
  Or Chin Chung / Tang Chun Man (1. Runde)
  Hoon Thien How / Teo Kok Siang (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Champion)
  Chiang Kai-hsin / Hung Shih-han (Viertelfinale)

  Keshya Nurvita Hanadia / Devi Tika Permatasari (Viertelfinale)
  Lim Yin Loo / Yap Cheng Wen (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (zurückgezogen)
  Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Champion)
  Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (zurückgezogen)
  Ronald Alexander / Melati Daeva Oktavianti (2. Runde)
  Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Viertelfinale)
  Tontowi Ahmad / Gloria Emanuelle Widjaja (Halbfinale)
  Pranav Chopra / Siki Reddy (zurückgezogen)
  Terry Hee / Tan Wei Han (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2017
Badmintonwettbewerb in Sarawak
Badminton 2017